gromada Zagorzyce (powiat miechowski)
 gromada Zagorzyce (powiat ropczycki) (dębicki/ropczycki)
 gromada Zagórzyce (powiat słupski)